Сент-О́лбанс () — населённые пункты в англоязычных странах:

 Сент-Олбанс — город в Англии
 «Сент-Олбанс Сити» — английский футбольный клуб из города Сент-Олбанс
 Сент-Олбанс — город в австралийском штате Виктория
 Сент-Олбанс — город в штате Западная Виргиния (США)
 Сент-Олбанс — район в боро Куинс (Нью-Йорк)
 Сент-Олбанс — город в штате Миссури (США)
 Сент-Олбанс — город в штате Мэн (США)

 Сент-Олбанс — город в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор